Монгуш — тувинське прізвище. Найчисленніший рід, поширений в Республіці Тива. Походить від назви тувинського роду.

Відомі носії:
 Монгуш Доруг-оол Алдин-оолович — лінгвіст
 Монгуш Доржу (1939—1992) — поет, письменник, перекладач.
 Кенін-Лопсан Монгуш